Aardrijkskunde
 Hay, plaats in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Hay River, plaats in de Northwest Territories in Canada
 Hay (rivier in West-Australië), rivier in West-Australië
 Hay (rivier in het Noordelijk Territorium), rivier in het Noordelijk Territorium in Australië
 Hay (rivier in Canada), rivier in Canada
 Hay-on-Wye, plaats in Wales

Personen met de achternaam Hay
 Alex Hay, Schots golfprofessional en -referee
 Arthur Hay, Schots militair en ornitholoog
 Barry Hay, Nederlands zanger en muzikant
 Donna Hay, Australisch voedselstylist en schrijfster
 Garry Hay, Schots voetballer
 George Hay, Amerikaans journalist en radio-omroeper, oprichter van de Grand Ole Opry
 Louise Hay, Amerikaans schrijfster
 Will Hay, Brits komiek, acteur, filmregisseur en amateurastronoom
 William Winn Hay, Amerikaans paleontoloog